Sarabande — другий сольний альбом Джона Лорда. Виданий 1976 року лейблом Purple Records.  Альбом відносять до напрямку симфонічний рок.

Список пісень

Виконавці 
 оркестр Угорської філармонії
 Джон Лорд
 Енді Саммерс — гітарист група The Police
 Піт-Йорку — барабани група Spencer Davis Group
 Марк Носіф — барабани

Посилання 
 Allmusic :огляд 
Альбоми Джона Лорда